Валя-Пержей () — название нескольких населённых пунктов в Молдавии.
 Валя-Пержей — село в Тараклийский районе.
 Валя-Пержей — село в Чимишлийский районе.